Larsbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Larsbosjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (15,1 ha)
Larsbosjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (97,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn